Anouk Vetter – multiplista olandese
 Austin Anthony Vetter – vescovo cattolico statunitense
 Jessie Vetter – hockeista su ghiaccio statunitense
 Johannes Vetter – giavellottista tedesco